Pillenreuth bezeichnet

 das Kloster Pillenreuth in Nürnberg
 den Ortsteil Pillenreuth (Nürnberg) in dem das Kloster liegt